Niemcy:
 Mecklenburgische Seenplatte – powiat w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Mecklenburgische Seenplatte – niemiecka nazwa Pojezierza Meklemburskiego